Sowjetische Verfassung bezeichnet:

Sowjetische Verfassung von 1924
Sowjetische Verfassung von 1936
Sowjetische Verfassung von 1977

Siehe auch
Verfassungen der UdSSR